Пенье — топоним:

:
 Пенье — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Пенье — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области, Орловское сельское поселение.
 Пенье — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области, Шемогодское сельское поселение.
 Пенье — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Пенье — деревня в Каширском районе Московской области.
 Пенье — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Пенье — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Пенье — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Пенье — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Пенье — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Пенье — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

:
 Пенье — коммуна во Франции, департамент Буш-дю-Рон, регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег.
 Пенье — коммуна во Франции, департамент Верхняя Марна.